De nombreuses localités portent le nom de Buenos Aires (« Les bons airs » en espagnol), surtout en Amérique latine.

Toponyme

Argentine 
 Buenos Aires, la capitale fédérale du pays ;
 la province de Buenos Aires, une des 23 provinces du pays ;

Brésil 
 Buenos Aires, une municipalité de l'État du Pernambouc ;

Colombie 
 Buenos Aires, une municipalité du département de Cauca ;

Costa Rica 
 Buenos Aires, une localité de la  province de Guanacaste ;
 , une localité de la province de Puntarenas (elle possède un aéroport, code AITA : BAI) ;
 Buenos Aires, un canton de la province de Puntarenas ;

Espagne 
 Buenos Aires, une station du métro de Madrid ;

États-Unis 
 Le Buenos Aires National Wildlife Refuge, une aire protégée en Arizona ;

Nicaragua 
 Buenos Aires, une municipalité du département de Rivas ;

Panama 
 , un corregimiento de la province de Panama Ouest ;
  un corregimiento de la comarque Ngöbe-Buglé ;

Uruguay 
 Balneario Buenos Aires, une station balnéaire du département de Maldonado.

Culture et société 
 Le Buenos Aires est un navire de transport de la marine espagnole ;
 L'Unión Buenos Aires est un club péruvien de football, aujourd'hui disparu.